Оськинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Оськинское сельское поселение — входит в Хохольский район

Рязанская область
 Оськинское сельское поселение — входит в Клепиковский район

Ульяновская область
 Оськинское сельское поселение — входит в Инзенский район